

Frankrijk 
 Société des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs de Musique (SACEM) de Franse Auteursrechtsmaatschappij
 Système d'aide à la conduite, à l'exploitation et à la maintenance een cabinesignalerings- en treinbeïnvloedingssysteem

Groothertogdom Luxemburg 
 SACEM Luxembourg

Verenigde Staten 
 Society for the Advancement of Continuing Education for Ministry (SACEM)